Јиндриховице могу бити:

 Јиндриховице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Јиндриховице (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република